The Dreadnoughts — канадская фолк-панк-группа из Ванкувера. Группа образована в 2007 году. Играет смесь европейской фолк-музыки и стрит-панка. В конце 2011 года группа объявила о бессрочном отпуске, однако в начале 2012 года было дано три концерта в Восточной Канаде.

История группы 
The Dreadnoughts — группа кельтского панка из Ванкувера. Стиль напоминает музыку пьяных матросов, ирландские мотивы и забойный стрит-панк.

Это группа оборванных пьяных бунтарей, которые остаются верными древним ирландским балладам и песням, что вели моряков через весь мир. И в то же время это пример современного панка невиданной в Ванкувере интенсивности и силы.

Сформировались в 2006 за пинтами дешевого пива в достаточно злачном отеле Ivanhoe в Восточном Ванкувере. Они начали с разогрева дедушек фолк-панка The Real McKenzies и с тех пор ни разу не свернули с этого пути. Используя в своей музыке скрипку, аккордеон, мандолину, свисток, гитары и барабаны они быстро стали известны своими мощными хаотичными живыми выступлениями. За три года своего существования они медленно, но уверенно пополнили ряды Ванкуверских панк героев.

Их альбом «Victory Square» показывает Дредноутов взрослой, мощной и оригинальной командой. С его выходом в мае 2009 года группа выехала в долгожданный тур по Америке и Европе, принося с собой заряд живого панк рока.

Дискография

Студийные альбомы 
2007 — Legends Never Die
2009 — Victory Square
2010 — Polka's Not Dead
2017 — Foreign Skies
2019 — Into The North

EP 
2010 — Cyder Punks Unite
2011 — Uncle Touchy Goes To College

Live 
2011 — Live in Europe

Состав 
 Nicholas Smyth — Вокал и гитара
 Kyle Taylor — Аккордеон, скрипка и вокал
 Drew Sexsmith — Мандолина, банджо и вокал
 Andrew Hay — Бас-гитара
 Marco Bieri — Барабаны

Интересные факты 
 Во время концерта в Москве 6 февраля 2011 года группе был подарен самовар ().

Примечания 

Рок-группы США
Панк-рок-группы
Кельтский панк
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Группы хардкора